Oostwold (Westerkwartier), een dorp in de gemeente Westerkwartier (Groningen)
Oostwold (Oldambt), een dorp in de gemeente Oldambt (Groningen)
Oostwold (Siddeburen), een gehucht en een voormalig dorp nabij Siddeburen (Groningen)
Oostwold Airport (Vliegveld Oostwold), een vliegveld nabij Winschoten (Groningen)